Wildbolz ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Wildbolz (1858–1932), Schweizer Korpskommandant, Platzkommandant in Bern während des Landesstreiks 1918
 Georg Wildbolz (* 1893), Schweizer Unternehmer

 Klaus Wildbolz (1937–2017), Schweizer Schauspieler
 Lauren Wildbolz (* 1981), Schweizer Veganismus-Aktivistin
 Rudolf Wildbolz (1925–2022), Schweizer Germanist 
 Theodor Wildbolz (1926–2011), Schweizer Entomologe